Macedo de Cavaleiros — cidade portuguesa
Coronel Macedo — município brasileiro do estado de São Paulo
Francisco Macedo — município brasileiro do estado do Piauí
Amaro Macedo — natualista brasileiro

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos